Urashima Tarō – protagonista di una leggenda giapponese

Cinema 
 Urashima Tarō – cortometraggio d'animazione giapponese del 1918
 Urashima Tarō – cortometraggio d'animazione giapponese del 1931